Николай Кашин:
 Кашин, Николай Васильевич (1924—1990) — сержант РККА, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кашин, Николай Владимирович (1872—1959) — русский физик, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 
 Кашин, Николай Павлович (1874—1939) — литературовед и театровед, академик ГАХН.